Fumoir (rookruimte) - een gedeelte in een gebouw voorbehouden aan de degustatie van rookwaren.
Fumoir (gastronomie) - een grote rookoven waar men vlees in rookt